Кейт Хе́ррон (; род. 1987/1988, Англия) — английский режиссер, писатель и продюсер. Известна своими комедиями с женскими мотивами. В 2021 году, Кейт выступила режиссёром и исполнительным продюсером первого сезона американского сериала на Disney+ «Локи» (2021), происходящего в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

Карьера 
Херрон начала свою карьеру, написав и сняв короткометражные фильмы, такие как «Фрэнк» и «Остановка отдыха». Она начала свою карьеру на телевидении в 2017 году, работая с британским актёром Идрисом Эльбой в пятисерийной драме «Пять на пять» из фильма «Поглощение Идриса» для BBC Three. В том же году она была членом Forbes 30 Under 30 Europe в категории «Развлечения». Два года спустя она сняла четыре эпизода сериала для стримингового сервиса Netflix «Половое воспитание» (2019). Она также сняла один эпизод еще одного сериала Netflix, под названием «Рассвет апокалипсиса» (2019).

В августе 2019 года было объявлено, что она станет режиссером и исполнительным продюсером первого сезона американского сериала «Локи» (2021), выпущенного на стриминговом сервисе Disney+.

Личная жизнь 
Херрон выросла на юго-востоке Лондона, недалеко от Темсмида. Является бисексуалом. Училась Кейт в Университете творческих искусств в Фарнеме, где изучала кинопроизводство.

Фильмография

Награды

Примечания

Внешние ссылки 

 
 
 Kate Herron on Twitter
Википедия:Биографии современников